A III Copa FGF foi realizada no ano de 2006 com a participação de 23 clubes. O campeão foi o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, que utilizou o seu time sub-20. O time de Carazinho desistiu de jogar a competição, dando 3 pontos para todas as outras equipes da Chave 1.

Tabela

Chave 1

Chave 2

Tabela da 2ª Fase

Confrontos 

¹Conforme o regulamento  e , não poderiam se cruzar na semifinal.

²Ganharam nos penâltis.

Campeão

Ligações externas 
 Federação Gaúcha de Futebol

2006
Futebol de 2006 no Brasil